Алекса́ндр Алекса́ндрович Ми́ллер:

 Миллер, Александр Александрович (1862—1923) — русский государственный деятель.
 Миллер, Александр Александрович (1875—1935) — российский археолог, художник, музейный деятель.
 Миллер, Александр Александрович (1895—1960) — советский микробиолог, заведующий кафедрой микробиологии Ростовского медицинского института.